Nationaal Arbeids-Secretariaat
 National Academy of Sciences
 Network-attached storage
 Network Audio System
 Naval air station, een vliegbasis van de US Navy